Frederic Rahola i Trèmols (Cadaqués, Alt Empordà 1858 - 1919), economista i polític català.
 Frederic Rahola i d'Espona (Barcelona 1914 - 1992), advocat, editor i polític català. Primer Síndic de Greuges de Catalunya i Conseller de Governació.